Командный чемпионат мира 2013 — проходил с 26 ноября по 5 декабря в Анталии.

 Главный судья: Анастасия Сорокина
 Заместитель главного судьи: Güran ÜNAL

Регламент 
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Команды

Квалификация

Состав команд

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Ноябрь 2013 года
Декабрь 2013 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2013 год в шахматах